Kombination  kan syfta på:
av senlatin combinationis, genitiv av combinatio, av combinare ’sätta samman’, från latin con- ’med, tillsammans’, och bini, ’två par’

 Kombination (matematik) – en unik delmängd med bestämt antal element och varje element endast kan väljas en gång
 Kombination (schack) – en sekvens drag i schack
 Alpin kombination – en tävlingsform inom alpin skidsport
 Nordisk kombination –  en inriktning inom nordisk skidsport som består av tävlingar i backhoppning och längdåkning
 Skidskytte – en kombination av två sporter, längdskidåkning och skytte 
 Kombinationslås – en typ av lås som bara går att öppna om man ställer in den rätta sekvensen av siffror
 Kombinationsras – en hönsras som framavlats för både hög kötthalt och goda värpegenskaper

Se även
 Combination